Questa voce include tre liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale. In questa lista sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di Paesi: l'Unione Europea, i Paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno Stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono da:
 Fondo Monetario Internazionale (2018-2019)
 Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (detta anche Banca Mondiale) (2017-2018)
 Central Intelligence Agency (CIA) (2016-2017)

I dati, puramente indicativi e non attendibili, sono relativi ad anni precedenti, forniti da CIA e Banca Mondiale.
I valori in corsivo sono dati stimati per l'anno 2013-2014, approvati dal Fondo Monetario Internazionale, mentre l'Unione europea, la Zona Euro e il Gruppo del G7 non sono in grassetto poiché sono entità sovranazionali.

Note

Voci correlate 
Confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)
Stati europei per PIL

PIL (nominale)
Liste di economia